Па́вел Васи́льевич Попо́в — имя следующих персоналий:
 Попов, Павел Васильевич (1795—1839) — генерал-майор, герой Кавказской войны.
 Попов, Павел Васильевич (1869—1943) — ялтинский уездный предводитель дворянства, камергер.
 Попов, Павел Васильевич (1932—2007) — советский новатор в лесозаготовительной промышленности, дважды Герой Социалистического Труда.
 Попов, Павел Васильевич (?—1886) — уфимский купец и городской голова